Turris Caesaris ist der Name folgender Orte in der antiken Geographie:

* Turris Caesaris (Apulia), Ort an der Küste von Apulien, etwa beim heutigen Polignano a Mare
 Turris Caesaris (Numidia), Ort in Numidien, an der Straße von Sigus nach Cirta